Kukuschkin ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Wladimirowitsch Kukuschkin (* 1958), russischer Physiker
 Michail Kukuschkin (* 1987), kasachischer Tennisspieler
 Sjarhej Kukuschkin (* 1985), weißrussischer Eishockeyspieler
 Wadim Jurjewitsch Kukuschkin (* 1956), russischer Chemiker